Saaneviadukt bezeichnet mehrere Viadukte über den Fluss Saane in der Schweiz:

 den Saaneviadukt auf der Bahnstrecke Bern–Neuenburg bei Gümmenen
 den Grandfey-Viadukt auf der Bahnstrecke Lausanne–Bern bei Freiburg
 den Autobahnviadukt der A1 zwischen Mühleberg und Kerzers